Вязовское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Белгородская область
 Вязовское сельское поселение — входит в Краснояружский район
 Вязовское сельское поселение — входит в Прохоровский район

Волгоградская область
 Вязовское сельское поселение — входит в Еланский район

Воронежская область
 Вязовское сельское поселение — входит в Таловский район

Липецкая область
 Вязовское сельское поселение — входит в Лебедянский район

Саратовская область
 Вязовское сельское поселение — входит в Базарно-Карабулакский район
 Вязовское сельское поселение — входит в Екатериновский район
 Вязовское сельское поселение — входит в Татищевский район